Die Badminton-Weltmeisterschaft für Behinderte 2022 fand vom 1. bis zum 6. November 2022 in Tokio statt. Ursprünglich sollten die Titelkämpfe bereits im Oktober 2021 stattfinden.

Medaillengewinner

Herren

Damen

Mixed

Ergebnisse Herren

Herreneinzel WH1

Herreneinzel WH2

Herreneinzel SL3

Herreneinzel SL4

Herreneinzel SU5

Setzliste 
 Cheah Liek Hou (Champion)
 Fang Jen-yu (Viertelfinale)
 Taiyo Imai (Halbfinale)
 Méril Loquette (Viertelfinale)
 Bartłomiej Mróz (1. Runde)
 Suryo Nugroho (Halbfinale)
 Dheva Anrimusthi (Finale)
 Chirag Baretha (1. Runde)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Endrunde

Herreneinzel SH6

Herrendoppel WH1–WH2

Herrendoppel SL3–SL4

Herrendoppel SU5

Setzliste 
 Dheva Anrimusthi / Hafizh Briliansyah Prawiranegara (Champion)
 Chirag Baretha / Raj Kumar (Halbfinale)

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Herrendoppel SH6

Ergebnisse Damen

Dameneinzel WH1

Dameneinzel WH2

Dameneinzel SL3

Dameneinzel SL4

Dameneinzel SU5

Dameneinzel SH6

Damendoppel WH1–WH2

Damendoppel SL3–SU5

Damendoppel SH6

Ergebnisse Mixed

Mixed WH1–WH2

Mixed SL3–SU5

Mixed SH6

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse

2022
Weltmeisterschaft Behinderte 2022
Weltmeisterschaft Behinderte 2022
Behindertensport (Japan)
Sportveranstaltung in den Bezirken Tokios
Behindertensportveranstaltung 2022